Plaats in Indonesië
 Tanjung Mas (Simpang Kanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Tanjung Mas (Kampar Kiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Tanjung Mas (Banyuasin II), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Mas (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Mas (Rantau Alai), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Mas (Semendawai Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjungmas, een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java